‘Alī Sheykh (persiska: علی شیخ) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Västazarbaijan, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. ‘Alī Sheykh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt ‘Alī Sheykh är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. ‘Alī Sheykh ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om ‘Alī Sheykh. Runt ‘Alī Sheykh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kāpūt,  km väster om ‘Alī Sheykh. Trakten runt ‘Alī Sheykh består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Västazarbaijan